

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 14, w tym 8 podstawowych
 Gawrony – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. lubińskim, w gminie Rudna 
 Gawrony – przysiółek wsi Kraszów w woj. dolnośląskim, w pow. oleśnicki, w gminie Międzybórz
 Gawrony – część wsi Tomaszewo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. aleksandrowskim, w gminie Bądkowo
 Gawrony – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Łęczyca 
 Gawrony – wieś w woj. łódzkim, w pow. opoczyńskim, w gminie Sławno 
 Gawrony – część wsi Korczyna w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz
 Gawrony – część wsi Wójtowa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Lipinki
 Gawrony – część wsi Stryszawa w woj. małopolskim, w pow. suskim, w gminie Stryszawa
 Gawrony – część wsi Dzianisz w woj. małopolskim, w pow. tatrzańskim, w gminie Kościelisko
 Gawrony – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Oksa
 Gawrony (SIMC 0269370) – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Słupia
 Gawrony (SIMC 0269498) – kolonia w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Słupia
 Gawrony – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Skulsk
 Gawrony – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Dolsk

Inne 
 Gawrony – przystanek kolejowy w Gawronach w woj. łódzkim

Zobacz też 
 Gawron